Нора́:

 Нора — вырытые животными в земле ходы.
 «Нора», или «Лабиринт» () — незаконченный рассказ Франца Кафки.
 Нора (Гарри Поттер) — жилище семейства Уизли из волшебного мира Гарри Поттера.
 Нора, Пьер (род. 1931) — французский историк, автор концепции «мест памяти».

Но́ра:
 Нора (имя) — женское имя.
 Нора Галь (Элеонора Яковлевна Гальперина) — советская переводчица с английского и французского, литературный критик и теоретик перевода, редактор.
 Нора Уокер — персонаж американского телесериала «Братья и сёстры».
 Нора Файиз — общественный и политический деятель Саудовской Аравии, социолог.
 «Нора» — другое название пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом» (1879).
 (783) Нора — астероид в Солнечной системе.
 Нора (фильм, 1980) — фильм-спектакль Иона Унгуряну по пьесе Генрика Ибсена (СССР, 1980).
 Нора (фильм) — биографическая драма о жизни ирландского писателя Джеймса Джойса и его жены Норы (Ирландия, 2000).
 Нора (дача) — особняк постройки начала XX века в Симеизе.

 Реки
 Нора (приток Волги) — река в Ярославской области.
 Нора (приток Оки) — река в России, приток Оки.
 Нора (приток Селемджи) — река в Амурской области.

 Населённые пункты и административные единицы
  () — город в Австралии.
 Нора (Веймар) () — коммуна в Германии в земле Тюрингия, входит в состав района Веймар.
 Нора (Виппер) () — коммуна в Германии в земле Тюрингия, входит в состав района Нордхаузен.
 Нора (Португалия) () — район (фрегезия) в Португалии.
 Нора (Сардиния) — античный город на Сардинии.
 Нора (тауншип, округ Клируотер, Миннесота) () — тауншип в Миннесоте (США).
 Нора (тауншип, округ Поп, Миннесота) () — тауншип в Миннесоте (США).